Вилоу Спрингс има више значења:
 Вилоу Спрингс (Илиноис)
 Вилоу Спрингс (Мисури)